Luke Snyder, de son nom complet Luciano « Luke » Eduardo Grimaldi Snyder, est un personnage du feuilleton (série-fleuve/soap opéra) As the World Turns diffusé sur la chaîne nationale américaine CBS et dont les histoires se déroulent dans la ville fictive d'Oakdale, imaginairement située dans l'Illinois. Issu de deux grandes familles fortunées, les Walsh et les Grimaldi, Luke Snyder est né le  de Lily Snyder-Walsh et de Damian Grimaldi. Après de nombreux déboires familiaux engendrés par la mafia maltaise qui menace la vie de Luke, Damian renonce à son statut de père et Holden Snyder devient le père adoptif de Luke.

En , Luke Snyder apparaît à l'écran sous les traits du jeune acteur Van Hansis (Evan Vanfossen Hansis) qui a débuté le tournage de la série en .

Luke Snyder est un jeune adolescent en proie à des vicissitudes liées à son homosexualité et aux problèmes créés au sein de sa riche famille. 

En 2005, Luke est diagnostiqué atteint d'une grave infection rénale et se voit contraint de subir une greffe. Sa mère étant incompatible et son père biologique, Damian, étant introuvable, Luke reçoit un greffon issu d'un trafic à la suite d'aventures rocambolesques. 

En , l'homosexualité de Luke est révélée : après des mois de tourmente et de souffrances physiques et psychologiques noyées dans l'alcool, Luke décide de faire son coming-out et annonce à ses parents, Lily et Holden, son homosexualité : ce moment tant redouté par le jeune homme se déroulera dans une effusion tragique d'émotions, ce qui engendrera des situations dramatiques pour lui et pour les siens.

Après avoir expérimenté le rejet de son meilleur ami qui a mal réagi à son coming out, puis de celle de son père biologique qui avait pour projet de l'envoyer dans un centre anti-gay, Luke se voit subir une autre situation éprouvante liée à l'homophobie : Luke aspire alors à devenir écrivain et se met à écrire dans le cadre de projets scolaires. Il est ainsi le lauréat d'un concours d'écriture organisé dans son lycée, mais il devient très vite la victime de l'homophobie de son professeur de lettres, qui, guidé par sa haine de l'homosexualité, lui retire le premier prix pour le déscerner à un étudiant plus conforme à son idée de représentant modèle de l'établissement scolaire. 

En , Luke effectue un stage dans le studio de télévision local (WOAK) et est chargé d'accueillir Noah Mayer (incarné par Jake Silbermann) dont il tombera amoureux. Alors très inspiré par ses tiraillements sentimentaux, Luke se montre très productif et ses écrits impressionneront Noah. Le jeune écrivain se voit ainsi confier le rôle de scénariste et la mission d'écrire le scenario d'une œuvre de type cinématographique intitulée Invisible Girl qui se révélera très autobiographique. Il y travaille aux côtés de son amie Maddie Coleman qui devient alors la petite amie de Noah, ce qui accentuera le malaise de Luke. Au cours de ce projet de création qui met ses tiraillements en exergue, Luke lutte contre son attraction pour son jeune collègue, en vain. Cependant, Luke découvre peu à peu que Noah éprouve aussi des sentiments amoureux pour lui : Luke & Noah s'embrasseront le  lors d'un épisode très médiatisé aux États-Unis. En effet, ce baiser « gay » entre deux adolescents est le premier de l'histoire des programmes en journée de la télévision américaine.

Le couple Luke Snyder et Noah Mayer (communément appelé Nuke par les fans) est ainsi né. Au cours des semaines qui suivront, Luke aidera Noah à accepter son homosexualité, mais non sans en subir de graves conséquences : le colonel Mayer, père de Noah, est un homophobe notoire ; il organise un guet-apens et fait croire à son acceptation de l'homosexualité de son fils pour attirer Luke dans son piège. Il invite Luke & Noah à une partie de pêche au cours de laquelle il tire sur Luke et le fait tomber du haut d'un vallon : Luke est alors gravement blessé et se retrouve paraplégique. 

Le rôle de Luke Snyder vaudra à son jeune interprète Van Hansis, trois nominations consécutives aux Daytimes Emmy Awards : en 2007 et en 2008 dans la catégorie Best/Oustanding younger actor et en 2009 dans la catégorie Best/Oustanding supporting Actor.

Adopté de fiction
Homosexuel de fiction
Personnage LGBT de série télévisée
Personnage de fiction américain